Németh Judit, Dörnyei Józsefné (1932–2019) fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja
 Németh Judit (1961) színésznő
 Németh Judit (1963) opera-énekesnő

Hasonló néven
 Németh Juci (1977) énekesnő, zenész, zeneszerző, riporter